Investidura — assunção de cargo, geralmente público
 Posse (direito) — conceito jurídico
 Posse (1975) — filme dirigido por Kirk Douglas
 Posse (filme de 1993), filme de faroeste americano revisionista dirigido e estrelado por Mario Van Peebles

Geografia 
 Posse (Goiás) — município brasileiro de Goiás
 Posse (Nova Iguaçu) — bairro do município brasileiro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
 Posse (Petrópolis) — distrito do município brasileiro de Petrópolis, Rio de Janeiro
 Posse (Teresópolis) — bairro do município brasileiro de Teresópolis, Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos